«Jingle Bell Rock» — американская рождественская песня.

Впервые была записана и издана молодым кантри-певцом Бобби Хелмсом. Сингл с ней вышел за два дня до Рождества 1957 года. Песня сразу стала хитом, достигнув 6-го места в Горячей сотне «Билборда».

На тот момент Хелмс был новым лицом на музыкальной сцене, но уже был достаточно известен — ранее в том же году две его песни, «Fraulein» и «My Special Angel», побывали на 1-м месте американских кантри-чартов.

На следующий год песня была переиздана к Рождеству и опять попала в чарты. И ещё через год была переиздана ещё раз и опять была в чартах.

В декабре 2018 года благодаря цифровым продажам и стримингу, которые к тому времени стали учитываться при расчёте рейтингов «Билборда», этот неувядающий рождественский хит добрался до 8-го места в американском хит-параде Billboard Hot 100, а год спустя занял 3-е место.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Билли Айдола
Песни Бобби Ви
Песни Чета Аткинса
Песни Чабби Чекера
Песни Джери Халлиуэлл
Песни Girls Aloud
Песни Глена Кэмпбелла
Песни Хилари Дафф
Песни Джессики Симпсон
Песни Jonas Brothers
Песни Кей Ди Ланг
Песни Линдси Лохан
Песни Кайли Миноуг
Песни Мэри Уэллс
Песни Митчела Муссо
Песни Нила Даймонда
Песни Эшли Тисдейл
Песни The Platters
Песни Эми Грант
Песни Бренды Ли
Песни Билла Хейли
Песни 1967 года
Песни 1964 года
Песни 1957 года
Песни Мины